Masja () er en russisk spillefilm fra 2004 af Sergej Tkatjov.

Medvirkende 
 Marija Sjalajeva som Masja
 Dmitrij Sjevtjenko som Dima
 Natalija Tkatjova som Natasja

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Russiske film fra 2004
Komediefilm fra Rusland
Dramafilm fra Rusland